Lago Flevo, nome dato dai romani ad un lago dei Paesi Bassi, oggi corrispondente al IJsselmeer
 Xnoizz Flevo Festival, un festival di musica cristiana che si svolge nei Paesi Bassi nella regione di Flevoland